(4567) Bečvář – planetoida
 Bečvář (krater księżycowy)
 Antonín Bečvář